Демьяны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демьяны — деревня в составе Друевского сельсовета Браславского района Витебской области
 Демьяны — деревня в составе Друйского сельсовета Браславского района Витебской области

Россия 
 Демьяны — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Демьяны — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Демьяны — деревня в Угличском районе Ярославской области.